Die Primera División 2016/17 (offiziell LaLiga Santander) war die 86. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 19. August 2016 und endete am 21. Mai 2017.

Real Madrid wurde zum 33. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging der FC Barcelona in die Saison.

Nicht mehr in der Primera División vertreten waren die drei Absteiger der Vorsaison Rayo Vallecano, FC Getafe (beide aus Madrid bzw. Umgebung) und UD Levante (aus Valencia). Nach zehnjähriger Abstinenz schaffte Deportivo Alavés, 2001 Finalist im UEFA-Pokal, als Meister den Wiederaufstieg in die Primera División, nachdem der Verein von 2009 bis 2013 sogar nur drittklassig gewesen war. Erstmals in der höchsten spanischen Spielklasse vertreten war CD Leganés aus der Nähe von Madrid. Dritter Aufsteiger war CA Osasuna aus Pamplona, der sich in den Playoff-Spielen den Aufstieg sichern konnte und damit nach zwei Jahren in die erste Liga zurückkehrte.

Durch den Wiederaufstieg von Deportivo Alavés ist das Baskenland erstmals seit 1933 wieder mit vier Vereinen in der Primera División vertreten, ebenfalls vier Vereine kamen aus Andalusien.

Teilnehmer 
In der Saison 2016/17 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Real Madrid – UEFA Champions League
 2. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 3. – Atlético Madrid – UEFA Champions League
 4. – FC Sevilla – UEFA Champions League, Qualifikation
 5. – FC Villarreal – UEFA Europa League, Gruppenphase
 6. – Real Sociedad – UEFA Europa League, Gruppenphase
 7. – Athletic Bilbao – UEFA Europa League, Dritte Qualifikationsrunde

Absteiger in die Segunda División
 18. – Sporting Gijón
 19. – CA Osasuna
 20. – FC Granada

Aufsteiger in die Primera División
 UD Levante
 FC Girona
 FC Getafe

Die Meistermannschaft von Real Madrid

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Weblinks 
 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2016/17 laliga.es
 Seite der spanischen Fußballliga

Einzelnachweise 

2016 17
Fußballsaison 2016/17